Amerikai Egyesült Államok
 Silver Lake (Florida)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (Missouri)
 Silver Lake (New Hampshire)
 Silver Lake (Essex megye, New Jersey)
 Silver Lake (Warren megye, New Jersey)
 Silver Lake (Otsego megye, New York)
 Silver Lake (Staten Island)
 Silver Lake (Wyoming megye, New York)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Oregon)
 Silver Lake (Rhode Island)
 Silver Lake (Washington)
 Silver Lake (Wisconsin)